Barbist ist der Nachname folgender Personen:

 Alois Barbist (1852–1905), deutscher Architekt und Baumeister, Ehemann von Rosa Barbist 
 Rosa Barbist, deutsche Architektin, Ehefrau von Alois Barbist